

Portugal 
 Capela de São Sebastião (Tavira)
 Ermida de São Sebastião (Angra do Heroísmo)
 Ermida de São Sebastião (Biscoitos)
 Ermida de São Sebastião (Caldas da Rainha)
 Ermida de São Sebastião (Castro Verde)
 Ermida de São Sebastião (Casével) — no concelho de Castro Verde
 Ermida de São Sebastião (Faro)
 Ermida de São Sebastião (Ferreira do Alentejo)
 Ermida de São Sebastião (Lajes do Pico)
 Ermida de São Sebastião (Martim Longo)
 Ermida de São Sebastião (Odemira)
 Ermida de São Sebastião (Rabo de Peixe)
 Ermida de São Sebastião (São Bartolomeu de Messines)
 Ermida de São Sebastião (Terena) — no concelho do Alandroal
 Ermida de São Sebastião (Vila Nova de Milfontes)
 Ermida de São Sebastião da Misericórdia — em Canha, concelho do Montijo
 Ermida de São Sebastião de Almeirim — no concelho de Castro Verde
 Ermida de São Sebastião do Mato — na Chamusca

Desambiguações de templos